Ancora tu – singolo di Lucio Battisti del 1976
Ancora tu (You Again?) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1987
Ancora tu! (You Again) – film statunitense del 2010 diretto da Andy Fickman